Jeff Corey ist der Name folgender Personen:

* Jeff Corey (Schauspieler) (1914–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Corey (Eishockeyspieler) (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler